Алексис Смит (;  — ) — американская актриса, певица, лауреат премии «Тони».

Жизнь и карьера 
Глэдис Смит родилась в Пентиктоне, Британская Колумбия, а свою карьеру начала в Лос-Анджелесе, куда перебралась вместе с родителями будучи подростком. В 1940 году она подписала контракт со студией Warner Bros. Она появилась в нескольких крупных голливудских фильмах в 1940-х, а на более позднем этапе карьеры добилась успеха на бродвейской сцене.

Смит снялась более, чем в пятидесяти кинофильмах, в первую очередь исполняя главные женские роли. В 70-е добилась успеха, как актриса бродвейских пьес и мюзиклов. В восьмидесятых у неё была видная роль в сериале «Даллас», где она сыграла злобную Леди Джессику Молтфорд. Она также номинировалась на «Эмми» за участие в ситкоме «Весёлая компания».

Актриса умерла в Лос-Анджелесе от опухоли головного мозга в 1993 году на следующий день после своего 72 дня рождения.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы театра США
Актрисы мюзиклов США
Умершие от опухоли мозга
Люди, чей прах был развеян
Киноактрисы США